Stazione di Rathaus (letteralmente: "stazione del municipio") può riferirsi a:

 stazione di Rathaus – stazione della metropolitana di Amburgo
 stazione di Rathaus – stazione della Stadtbahn di Duisburg
 stazione di Rathaus – stazione della metropolitana di Norimberga